Die Finalrunde der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2019 umfasste die Erst- und Zweitplatzierten der vier Vorrundengruppen. Das erste Viertelfinalspiel fand am 19. Oktober statt, das Finale am 2. November.

Übersicht 

Alle Zeiten sind Japanische Standardzeit (UTC+9)

Viertelfinale

England – Australien

Neuseeland – Irland

Wales – Frankreich

Japan – Südafrika

Halbfinale

England – Neuseeland

Wales – Südafrika

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Offizielle Website zur WM 2019 (englisch)

A